Itrabo kan syfta på:

Spanien 

 Itrabo (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Ítrabo, ort, Andalusien, Provincia de Granada,